Епи́скоп Иларио́н Григоро́вич (, Сосница — , Москва) — епископ Русской православной церкви, епископ Крутицкий (Сарский и Подонский).

Местночтимый святой Украинской Православной Церкви, Тульской и Брянской епархий Русской православной церкви.

Биография 
Родился 20 декабря 1696 года в городе Соснице (ныне Черниговская область Украины).

Окончил Киевскую духовную академию. В 1721 году пострижен в монашество в Киевском Братском монастыре и определён учителем в Киевской академии.

В 1726 году рукоположён в сан иеромонаха и стал префектом Харьковского коллегиума, был преподавателем риторики и философии и проповедником.

29 июня 1733 года возведён в сан архимандрита и назначен настоятелем Святогорского монастыря Белгородской епархии, откуда переведён в Никольский монастырь города Белгорода.

В 1740 году перемещён в монастырь Саввы Сторожевского (Московская епархия).

В 1743 году переведён в Московский Чудов монастырь.

С 17 декабря 1744 года — архимандрит Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

До 1747 года определением Святейшего Синода находился при исправлении славянской Библии, которая выйдет из печати в 1751 году (Елизаветинская Библия).

С 15 марта 1748 года — член Святейшего Синода.

22 мая 1748 года хиротонисан во епископа Крутицкого (Сарского и Подонского).

Епископ Иларион 12 лет управлял Крутицкой епархией и считался одним из самых замечательных архипастырей за все годы, предшествовавшие его святительству на Крутицах. Оставил память в народе как человек богоугодной жизни, его почитали святым.

С 14 июня 1754 года по 25 января 1758 года временно управлял Московской епархией.

Скончался 3 декабря 1760 года. Погребён в усыпальнице, под придельным храмом прежнего Крутицкого архиерейского дома.

Канонизация 
22 сентября 1988 года прославлен как местночтимый святой Тульской епархии, имя святителя включено в собор святых и подвижников благочестия в земле Тульской просиявших (день памяти — ).

8 мая 2008 года определением Священного синода Украинской православной церкви принято решение о местной канонизации подвижника в Донецкой епархии, в Соборе Святогорских святых (день памяти — ).

Чин прославления подвижника состоялся во время визита в Святогорскую лавру 12 июля 2008 года предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в Свято-Успенском соборе лавры.

В 2008 году включён также в Собор Брянских святых (день памяти — ).

Сочинения 
 Слово в неделю шестую по Пасхе. М., 1742.
 Слово на новый год. М., 1747.
 Слово на тезоименитство имп. Елизаветы Петровны. М., 1748.

Примечания

Литература 
 
 
 Дорошенко С. М. Настоятели Воскресенского монастыря Нового Иерусалима: живая история обители // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2009. — Спец. Выпуск к № 2. — С. 136—137

Ссылки 
 Святитель Иларион, епископ Крутицкий

Епископы Русской православной церкви
Святители
Собор Святогорских святых
Христианские святые XVIII века
Канонизированные в XXI веке
Религиозные деятели Украины
Настоятели Новоиерусалимского монастыря
Наместники Чудова монастыря
Собор Тульских святых